Ruanda
Muganza – settore del distretto di Gisagara
Muganza – settore del distretto di Nyaruguru
Muganza – settore del distretto di Rusizi

 Tanzania
 Muganza – circoscrizione della regione di Geita
 Muganza – circoscrizione della regione di Kagera
 Muganza – circoscrizione della regione di Kigoma